Skyfall bezeichnet:

 Skyfall, deutscher Titel James Bond 007: Skyfall, James-Bond-Film des Regisseurs Sam Mendes aus dem Jahr 2012
 Skyfall (Lied), ein Lied der Sängerin Adele zum Spielfilm
 Skyfall Original Motion Picture Soundtrack, ein Musikalbum des Filmkomponisten Thomas Newman zum Spielfilm
 Skyfall, fiktive Spielzeugfiguren zu Transformers
 Skyfall, deutscher Titel Das Prometheus-Projekt, Roman von Harry Harrison aus dem Jahr 1976
 Skyfall, Roman von Thomas Block aus dem Jahr 1987
 Skyfall, Roman zu Ruby Dynasty von Catherine Asaro aus dem Jahr 2004
 Skyfall, Roman aus der Darklands-Trilogie von Anthony Eaton aus dem Jahr 2007
 Skyfall, ein Freifallturm des österreichischen Herstellers Funtime
 Skyfall, der NATO-Codename der russischen Interkontinentalrakete SSC-X-9, siehe Burewestnik (Marschflugkörper)